Toponímia:
 Loma (Montana), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Montana
 Loma (Nebraska), àrea no incorporada al comtat de Buttler (Nebraska, EUA)
 Loma de Ucieza, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó (Espanya)
 La Loma, comarca al centre de la província de Jaén, amb capital a Úbeda 
 Loma Rica, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Loma Somera, nucli al municipi de Valderredible, a Cantàbria
 Barcial de la Loma, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma espanyola de Castella i Lleó
 Mira Loma, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Villalba de la Loma, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma espanyola de Castella i Lleó
 Biografies:
 César de Loma Atienza (Madrid, 1975), futbolista madrileny que ocupava la posició de migcampista
 José Antonio de la Loma (Barcelona, 1924 – 2004), director i guionista de cinema català